Primera División 1972 (Chili)
 Primera División 1972 (Argentinië)
 Primera División 1972 (Uruguay)
 Primera División 1972 (Paraguay)
 Primera División 1971/72 - Spanje